Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie La Rioja. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 26000.

 
Rioja